Distrito 1 o distrito I puede hacer referencia a: 

 En 
 el distrito 1 de Alcalá de Henares.
 el distrito 1 de Alcorcón.
 el distrito 1 de Alicante.
 el distrito 1 de Badalona.
 el distrito 1 de Baracaldo.
 el distrito 1 de Barcelona.
 el distrito 1 de Bilbao.
 el distrito 1 de Hospitalet de Llobregat.
 el distrito 1 de Madrid.
 el distrito 1 de Málaga.
 el distrito 1 de Mataró.
 el distrito 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
 el distrito 1 de Sabadell.
 el distrito 1 de Santa Cruz de Tenerife.
 el distrito 1 de Tarrasa.
 el distrito 1 de Torrejón de Ardoz.
 el distrito 1 de Valencia.

En otros países
 el distrito I de Budapest, Hungría.
 el distrito 1 de Düsseldorf, Alemania.
 el distrito 1 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el I Distrito de París, Francia.
 el distrito 1 de Zúrich, Suiza.